Giacomazzi ist der Familienname folgender Personen:

 Giovanni Giacomazzi (1928–1995), italienischer Fußballspieler
 Guillermo Giacomazzi (* 1977), uruguayischer Fußballspieler